Computermuseum (Haren) (Haren, B)
 HomeComputerMuseum (Helmond, NL)
 Bonami Games & Computers Museum (Zwolle, NL)
 UvA Computermuseum (Amsterdam, NL)